Cachrys tortuosa är en flockblommig växtart som beskrevs av Philip Barker Webb och Sabin Berthelot. Cachrys tortuosa ingår i släktet Cachrys och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
tortuosa